Тіппеліга 2002 — 58-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона в 11-й раз поспіль здобув Русенборг.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Волеренга взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубку Норвегії 2002.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|2/6 листопада 2002

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 
 Тіппеліга на rsssf 

2002
Норвегія